

Astronomia
 5545 Makarov – asteroide della fascia principale

Cinema 
Makarov – film del 1993 diretto da Vladimir Chotinenko

Geografia
 Makarov – città della Russia
 Isola di Makarov – isola russa delle isole di Cywolka, facenti parte dell'arcipelago di Nordenskiöld

Persone
Aleksandr Makarov – calciatore russo, di ruolo portiere
Aleksandr Makarov – calciatore russo, di ruolo centrocampista
Aleksandr Makarov – giavellottista sovietico
 Aleksandr Alekseevič Makarov – fisico russo
 Ivan Kuzmič Makarov – pittore russo
 Nikolaj Fëdorovič Makarov – progettista sovietico di armi da fuoco
 Oleg Makarov – pattinatore di coppia sovietico
 Oleg Grigor'evič Makarov – cosmonauta sovietico
 Oleh Makarov – calciatore sovietico dal 1991 ucraino
 Sergej Makarov – pallavolista russo
 Sergej Michajlovič Makarov – ex hockeista su ghiaccio russo
 Sergej Makarov – giavellottista russo, campione mondiale nel 2003
 Stepan Osipovič Makarov – ammiraglio russo

Altro 
 Admiral Makarov - fregata missilistica di classe Admiral Grigorovič
 Afanasev Makarov AM-23 – cannone automatico aeronautico
 Makarov – pistola semiautomatica ad azione doppia
 Makarov Dreyar – personaggio del manga e anime Fairy Tail

Pagine correlate
 Makarova